Chikuma steht für
 Chikumagawa, Name des längsten Flusses (-gawa) in Japan an seinem Oberlauf, siehe Shinano (Fluss)
 Chikuma-gun, ein Kreis (-gun) der japanischen Provinz Shinano vom Altertum bis 1879
 Higashichikuma-gun (Nagano) (Kreis Ost-Chikuma), ein Kreis der Präfektur Nagano seit 1879
 Nishichikuma-gun (Kreis West-Chikuma), ein Kreis der Präfektur Nagano 1879 bis 1968, siehe Kiso-gun (Nagano)
 Präfektur Chikuma (Chikuma-ken), eine Präfektur (-ken) in den japanischen Provinzen Shinano und Hida 1871 bis 1876 
 Chikuma (Nagano) (Chikuma-shi), eine kreisfreie Stadt (-shi) in der japanischen Präfektur Nagano seit 2003 
 Chikuma (Angola), eine Ortschaft in Angola
 Chikuma (Zug), ein Expresszug der Japanischen Staatsbahn und der Nachfolgegesellschaft JR Tōkai 1959–2005
 Chikuma-Klasse, eine Klasse von Kreuzern der japanischen kaiserlichen Marine, die 1911 mit ihren drei Einheiten Stapellauf hatte
 Chikuma (Schiff, 1939), ein schwerer Kreuzer der japanischen kaiserlichen Marine im Zweiten Weltkrieg
 Chikuma (DE 233), eine U-Jagdfregatte der Abukuma-Klasse der japanischen Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte
 Chikuma (Verlag), ein japanischer Verlag